Валла-Валла или Уолла-Уолла ():
 Валла-валла (племя) — индейское племя, проживающее в штате Вашингтон, в честь которого названы ряд топонимов.

Топонимы 
 Валла-Валла (река) — река, вдоль которой обитало племя валла-валла
 Уолла-Уолла (Вашингтон) — город в округе Уолла-Уолла, штат Вашингтон
 Уолла-Уолла (округ, Вашингтон) — округ в штате Вашингтон
 Долина Валла-Валла, :en:Walla Walla Valley AVA, винодельческий регион в штате Вашингтон
 Валла-Валла (Новый Южный Уэльс), Новый Южный Уэльс, Австралия

Прочее 
 Университет Валла-Валла в г. Колледж-Плейс, штат Вашингтон

См.также 
 Валла